Hošková může být:

příjmení
 Dominika Hošková (* 1982), česká violoncellistka
 Heda Hošková – česká folková zpěvačka (Skiffle Kontra)
 Helga Hošková-Weissová (* 1929), česká akademická malířka
 Kateřina Hošková (* 1985), česká vodní slalomářka
 Simeona Hošková (1945–2015), česká historička umění, kurátorka, redaktorka a překladatelka

zeměpisný název
Dolina v Nízkých Tatrách, viz Hošková (dolina)
Potok v Nízkých Tatrách, viz Hošková (potok)

nepřechýlený tvar
 Hošek